

События 

 Венецианцы захватили и разрушили город Двиград.
 Явление Тихвинской иконы Божией матери.
 Первое упоминание о городе Тихвине.
 Новое восстание сербедаров в Себзеваре усмирено Тимуром с крайней жестокостью.

Родились 
 Евгений IV — папа римский (1431—1447, умер в 1455).

См. также: :Категория:Родившиеся в 1383 году

Скончались 
 22 октября — Фернандо I, король Португалии (родился в 1345).
 7 декабря — Венцель I, герцог Люксембурга (родился в 1337).
 Дмитрий Константинович — князь Суздальский (родился около 1323).

См. также: :Категория:Умершие в 1383 году

См. также